Golde ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Golde (* 1937), deutscher Filmschaffender, Generaldirektor der DEFA
 Jens-Peter Golde (* 1955), deutscher Politiker (SPD, parteienunabhängige Wählergemeinschaft „Pro Ruppin“); Bürgermeister von Neuruppin
 Kurt Golde (1914–?), deutscher Fußballspieler
 Sabine Golde (* 1964), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Sierra-leonischer Leone (50 Leones wurden auch als Golde bezeichnet)